Hemsedal (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Hemsedal (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente